Э́дна — женское и мужское имя еврейского происхождения.

Известные носители 
 Эдна — жена Еноха (сына Каина)
 Крабаппл, Эдна — вымышленный персонаж
 Кэмпбелл, Эдна
 Миллей, Эдна Сент-Винсент
 Оливер, Эдна Мэй
 Паркер, Эдна
 Пёрвиэнс, Эдна
 Проктор, Эдна Дин
 Чаффи, Эдна Романца
 Чаффи, Эдна Романца (младший)

Женские имена еврейского происхождения
Мужские имена
Имена еврейского происхождения